Shanin oder Schanin ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolai Alexandrowitsch Schanin (1919–2011), russischer Mathematiker
 Teodor Shanin (1930–2020), britischer Sozialwissenschaftler